Озерево, Озёрово или Озерёво — название населённых пунктов в России:

 Озерёво — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Озерёво — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Озерёво — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Озерево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Озерево — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Озерево — деревня в Фировском районе Тверской области.